Strijkkwartet nr. 2 (Atterberg)
 Strijkkwartet nr. 2 (B. Tsjajkovski)
 Strijkkwartet nr. 2 (Bartók)
 Strijkkwartet nr. 2 (Bax)
 Strijkkwartet nr. 2 (Beethoven)
 Strijkkwartet nr. 2 (Bridge)
 Strijkkwartet nr. 2 (Bruk)
 Strijkkwartet nr. 2 (Carter)
 Strijkkwartet nr. 2 (Dvořák)
 Strijkkwartet nr. 2 (Holmboe)
 Strijkkwartet nr. 2 (Kvandal)
 Strijkkwartet nr. 2 (Leifs)
 Strijkkwartet nr. 2 (Matthews)
 Strijkkwartet nr. 2 (Nielsen)
 Strijkkwartet nr. 2 (Norgard)
 Strijkkwartet nr. 2 (Pohjola)
 Strijkkwartet nr. 2 (Sallinen)
 Strijkkwartet nr. 2 (Sjostakovitsj)
 Strijkkwartet nr. 2 (Villa-Lobos) 
 Strijkkwartet nr. 2 (Weinberg)